Унайдын — фамилия. Известные носители:
 Унайдын, Рушен Эшреф (1892—1959) — турецкий писатель и дипломат.
 Унайдын, Солмаз (1942—2010) — турецкая женщина-дипломат.
  (1927—2012) — турецкий дипломат.